Harald Christensen (wielrenner) (1907-1994), Deens olympisch wielrenner
Harald Christensen (verzetsstrijder) (1915-1945), Deens verzetsstrijder geëxecuteerd in 1945
Harald Christensen (worstelaar), Deens wereldkampioen worstelen 1907